Танайка — название населённых пунктов в России:

 Танайка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Танайка — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Танайка — село в Елабужском районе Татарстана.

Другое 
 Танайка — река в России, протекает в Республике Татарстан, Республике Удмуртия
 Танайка — малая река в Белоруссии, протекает в Городокском районе Витебской области